Cully als Ortsname steht für folgende Objekte

in Irland
 Cully (County Leitrim), 
 Cully (Offaly), ein ehemaliges Kloster in Irland
 Cully (County Sligo)
in Frankreich
 Cully (Calvados), Ortsteil der Gemeinde Moulins en Bessin in Frankreich
in der Schweiz
 Cully VD, eine ehemalige Gemeinde und nun ein Dorf in der Gemeinde Bourg-en-Lavaux im Kanton Waadt
in den Vereinigten Staaten (USA) 
Cully (Portland), 

Cully ist der Name folgender Personen
 Cully Fredricksen, ein amerikanischer Schauspieler, der unter anderem einen Vulkanier in Star Trek spielte
 Cully Barnaby, fiktionale Person, Tochter von Inspector (Tom) Barnaby aus der gleichnamigen Fernsehserie

 Familienname Cully
 Zara Cully (1892–1978), eine amerikanische Schauspielerin, die noch in hohem Alter die klassische Mütter/Großmütter-Rollen spielte

Siehe auch:
 Culley